Hulett peut désigner :

Toponyme 
 Hulett, un village américain situé dans le Wyoming.

Patronyme 

 Tug Hulett, un joueur de baseball de nationalité américaine.
 Steve Hulett, un scénariste américain.
 Ralph Hulett, un décorateur américain.
 DeeAndre Hulett, joueur de basket-ball américain.